Костел святого Казимира (Львів)
 Костел Святого Казимира (Могильов)